Primera División 1969/1970 był 39 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 13 września, a zakończył 19 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1969/1970:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Awans 
 Español Barcelona
 CD Málaga
 Real Gijón

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 6. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej